Guido Mazzoni (kipar)
Guido Mazzoni (pjesnik, 1859.)
Guido Mazzoni (pjesnik, 1867.)
Guido Mazzoni (političar)